Лас Коронас има више значења:

 Лас Коронас (Франсиско И. Мадеро), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Лас Коронас (Тизапан ел Алто), насеље у савезној држави Халиско у Мексику